Elsengraben ist ein Gewässername:

 Elsengraben (Donau), linker Zufluss der Donau über das Schöpfwerk bei Pondorf, Gemeinde Kirchroth, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Elsengraben (Krottenbach), linker Zufluss des Krottenbachs (zum Blauwasser, zum Oberrhein) in Oberbergen, Stadt Vogtsburg im Kaiserstuhl, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Elsengraben (Marzahn-Hohenschönhausener Grenzgraben), Wassersammelgraben im Bezirk Lichtenberg, Berlin, Zufluss des Marzahn-Hohenschönhausener Grenzgrabens (zur Spree) im Papenpfuhlbecken
 Elsengraben (Schmiech), linker Zufluss der Schmiech in Ehingen, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Elsengraben (Thulba), rechter Zufluss der Thulba in Obererthal, Stadt Hammelburg, Landkreis Bad Kissingen, Bayern

Siehe auch:
 Elsenbach
 Eltengraben
 Elzebach